Lamkuta (Pidie), een plaats in Indonesië
Lamkuta (Jangka), een plaats in Indonesië
Lamkuta (Blang Pidie), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing